

Wydarzenia 

 Azja
 wyprawa generała chińskiego Zhang Qiana na zachód
 Europa
 Lex Gabinia tabellaria w Rzymie